Anahuac – città del Texas, Stati Uniti
 Anahuac – danza sacra della Valle dell'Anahuac risalente circa alla fine I secolo d. C.
 Anahuac, toponimo usato dagli Aztechi per indicare parte del bacino della Valle del Messico
 Anahuac – città in Nuevo León, Messico